Arduina sicula är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ernst Otto Kuntze. Arduina sicula ingår i släktet Arduina och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
sicula